

Persone 
 Eili Harboe – attrice norvegese
 Ludvig Harboe – teologo e vescovo luterano danese

Altro 
 Harboe Arena Slagelse – stadio di Slagelse in Danimarca